Die Liste der Städte in Georgien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in Georgien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Georgien ist Tiflis mit einer Einwohnerzahl von fast 1.300.000. Damit konzentriert sich über ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte, deren Namen in deutscher Transkription und in Georgisch, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 12. Januar 1989, 17. Januar 2002 und 5. November 2014 (sofern nicht anders angegeben, siehe Anmerkung zur Verwaltungseinheit, und Wert kursiv). Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region oder Autonome Republik), zu der die Stadt aktuell gehört. Die Hauptstadt Tiflis (gängige deutsche Bezeichnung; die Transkription des georgischen Namens lautet Tbilissi) besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Region oder Autonomen Republik an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentlichen Städte ohne Vororte.

Anmerkungen

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Georgiens
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Statistisches Amt Georgiens (englisch, georgisch)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Georgiens

Georgien